Osoby:

 André Fliess – niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 Fließ
 Fliss